Ким Гён Хун (, р.15 июля 1975) — южнокорейский тхэквондист, чемпион Азии, Олимпийских и Азиатских игр, призёр чемпионатов мира.

Биография 
Родился в 1975 году. В 1996 году стал чемпионом Азии. На чемпионате мира 1997 года стал бронзовым призёром. В 2000 году завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Сиднее. В 2001 году вновь стал бронзовым призёром чемпионата мира. В 2002 году завоевал золотую медаль Азиатских игр.

Ссылки 
 

Тхэквондисты Республики Корея
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по тхэквондо
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года